Raczkiewicz:
 Tadeusz Raczkiewicz
 Władysław Raczkiewicz